Krzęcin ist der Name zweier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Krzęcin (Skawina)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Krzęcin (Powiat Choszczeński) (Kranzin, Kreis Arnswalde/Pommern)